Алексей Николаевич Воеводин (род. 9 августа 1970 года в селе «Совхоз имени Марата» Башмаковского района Пензенской области) — российский легкоатлет и тренер (спортивная ходьба), бронзовый олимпийский призёр 2004 года, призёр чемпионатов мира и Европы на дистанции 50 км, победитель Кубка мира по спортивной ходьбе (2002, 2004), чемпион России,  заслуженный мастер спорта России.

Начинал заниматься лыжным спортом в старших классах школы в посёлке Башмаково. По окончании школы в 1987 году поступил в Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского на факультет физического воспитания. В общежитии жил в одной комнате с ребятами, занимавшимися спортивной ходьбой, которые предложили Алексею попробовать себя в этом виде спорта.

Первый тренер — Александр Иванович Перевозчиков. В 1991 году Воеводин выполнил норматив мастера спорта. В 1992 году попал в молодёжную сборную страны. В главной сборной с 1995 года. С 2001 года тренировался у Виктора Чёгина.

Участвовал на одной Олимпиаде (2004), где завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 км, за 250 метров до финиша обойдя китайского спортсмена.

В настоящее время Воеводин проживает в Пензе, занимается тренерской работой.

Жена — Юлия Воеводина, так же бывшая легкоатлетка, участница Олимпиады 2004 года (ходьба на 20 км), двое детей ( Воеводин Артём и Воеводин Данила)

Ссылки 
 
 
 Биография 
 Интервью с Алексеем Воеводиным (май 2011)

Спортивные ходоки России
Олимпийские чемпионы от России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Заслуженные мастера спорта России
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Выпускники Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета